Санлу́кар-ла-Майо́р () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Альхарафе. Занимает площадь 137 км². Население 13 016 человек (на 2010 год). Расстояние 18 км до административного центра провинции.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Sanlúcar la Mayor
 Sanlúcar la Mayor a debate
 Foro de Sanlúcar la Mayor
 Datos estadísticos

Города Севильи
Муниципалитеты Севильи